Gloriana (opera), een opera in drie bedrijven van de Engelse componist Benjamin Britten
 Gloriana (zangeres), een Italiaanse zangeres
 Gloriana (band), een Amerikaanse countryband
 Gloriana (geslacht), een vlindergeslacht